Зора может означать:
 Зора, Ханна (род. 1939) — католический прелат, архиепископ Ахваза с 1 мая 1974 года по 10 июня 2011 год.

Имя 
 Зора — женское имя, например Зора Керова и Зора Ламперт.

Топонимы 
 Зора — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии.

См. также 

 Rote Zora — феминистская организация.